Nathalie Dechy och Dinara Safina var regerande mästare men Safina valde att inte delta, bara Dechy deltog i år. Hon spelade tillsammans med Casey Dellacqua men förlorade i första omgången.

Cara Black och Liezel Huber vann finalen med 6–3, 7–6(6), mot Lisa Raymond och Samantha Stosur.

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Undre halvan

Sektion tre

Sektion fyra

US Open i tennis 2008